Кавалер може да се отнася за:

 учтив, почтен и доблестен човек – джентълмен
 мъж по отношение на дами
 мъжът от танцуваща двойка (например в спортни танци)
 носител на орден или подобно отличие
 Рицар

Източници